Прижимная сила:
 Прижимная сила (аэродинамика) — аэродинамическая сила, направленная вниз, создаваемая конструктивными элементами корпуса автомобиля.
 Прижимная сила (звукосниматель) — характеристика звукоснимателя проигрывателя.